

События 
 Консулы Гай Мамилий Туррин (плебей) и Квинт Валерий Фалтон (патриций).
 Ок. 239 — 231 — Царь Эпира Птолемей.
 239—229 — Царь Македонии Деметрий II Этолийский (ок.278-229). Сын Антигона II Гоната. Женат на Стратонике, дочери Антиоха I, и Фтии, дочери Александра II Эпирского и Олимпиады.
 Антиох Гиеракс («Коршун»), набрав войско из галльских наёмников, начал войну с братом Селевком.
 239—226 — Гражданская война в царстве Селевкидов.
 Запись о появлении кометы Галлея.
 Первая половина 230-х годов — В Ахейский союз входят Мегары, Эпидавр. В союз входят все города Пелопоннеса, кроме Лаконики, Элиды и части аркадян. Союз с Птолемеем III. Сближение Этолийского и Ахейского союза против Македонии.

Родились 
 Энний, поэт.

Скончались 
 Антигон Гонат

См. также